Jazda kozacka – lekkozbrojna jazda polska
 Semeni serbscy – oddziały serbskich najemników hospodarów mołdawskich i wołoskich
 Inna nazwa rzeki Seman w Albanii